Тејмураз Бесикович Габашвили (,  рођен 23. маја 1985. у Тбилисију, Грузијска ССР) је тенисер из Русије. Рођен је у Грузији, али се преселио у Москву, Русија. Постао је професионални играч 2001. године.

Биографија 
Своју каријеру је почео када је имао шест година. Назвали су га „Цунами“, због његове велике енергије.

Приватни живот 
Тејмураз Габашвили прича руски, грузијски, енглески и шпански. Његов брат Леван игра кошарку за Динамо Тбилиси. Изван тениса, Габашвили ужива играјући фудбал и кошарку, а његов тренер је Андреј Кесарев.

Тениска каријера 
Габашвили је свој дебитантски наступ на АТП туру остварио 2004. године у Бостаду, где је изгубио од Оливијеа Патјенса из Француске.

2007—2010 
Године 2007, на Вимблдону се састао са Федерером у првом колу, и изгубио са 3:6, 2:6, 4:6.
У првом колу УС Опена 2007, Габашвили је победио тада светски број 7, Фернанда Гонзалеза, у пет сетова, 6:4, 6:1, 3:6, 5:7 и 6:4. У четвртом сету, Габашвили је сервирао за меч на 5:4, али је направио три узастопне дупле грешке, па је изгубио гем и сет, али је у петом и последњем сету успео да освоји меч.

У првом колу УС Опена 2009, у појединачној конкуренцији изгубио је у три сета од домаћег тенисера Левина, са 7:5, 6:1, 6:2.

У трећем колу Ролан Гароса 2010., у појединачној конкуренцији, победио је Ендија Родика у три сета, са 6:4, 6:4, 6:2. Међутим, изгубио је у четвртом колу од Аустријанца Мелцера у четири сета, резултатом 6:7, 6:4, 1:6, 4:6.

На издању Отвореног првенства Сједињених Америчких Држава 2010. године, у појединачној конкуренцији, Габашвили је у првом колу играо са светским бројем 1, Рафаелом Надалом, и изгубио са 6:7 (4), 6:7 (4), 3:6.

АТП финала

Парови: 2 (1:1)

Учинак на турнирима у појединачној конкуренцији

Референце

Спољашње везе 

 Тејмураз Габашвили на сајту АТП 
 Тејмураз Габашвили на сајту ИТФ 
 Тејмураз Габашвили на сајту Дејвис купа 

Рођени 1985.
Руски тенисери
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2016.
Руски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2016.